San Giuliano se poate referi la:

 San Giuliano del Sannio, comună în Provincia Campobasso, Molise din sudul Italiei 
 San Giuliano di Puglia, comună în Provincia Campobasso, Molise din sudul Italiei
 San Giuliano Milanese, comună din provincia Milano, Italia
 San Giuliano Terme, comună în Provincia Pisa, Toscana din centrul Italiei